Jméno a příjmení Ion Barbu má více nositelů:
 Ion Barbu (atlet) (* 1930), rumunský olympijský závodník
 Ion Barbu (fotbalista, 1938) (1938–2011), rumunský fotbalový obránce
 Ion Barbu (fotbalista, 1977), rumunský fotbalový obránce
 Ion Barbu (matematik) (1895–1961), rumunský matematik a básník